Па́нченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Панченко Алевтина Геннадіївна — директор школи, відмінник освіти, заслужений працівник освіти України (2019).
 Панченко Валерій Васильович (нар.1948) — гірничий інженер, професор кафедри відкритих гірничих робіт НТУ «Дніпровська політехніка», кандидат технічних наук та доцент.
 Панченко Василь Іванович — штаб-сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Панченко Віктор В'ячеславович (нар. 1963) — радянський російський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Панченко Віктор Іванович (1948—1987) — радянський український актор;
 Панченко Володимир Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панченко Володимир Григорович (* 1962) — український громадський діяч та підприємець;
 Панченко Володимир Євгенович (1954—2019) — український літературознавець, професор;
 Панченко Володимир Олександрович — український історик, філолог, перекладач;
 Панченко Григорій Мусійович (1930—2014) — український поет;
 Панченко Григорій Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Панченко Денис Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панченко Денис Володимирович — артист балету, провідний майстер сцени, заслужений артист України
 Панченко Діана Віталіївна (нар. 1988) — українська журналістка, телеведуча.
 Панченко Дмитро Миколайович (1979—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панченко Едуард Андрійович (1992—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панченко Євген Михайлович (1914—1972) — бандурист;
 Панченко Лариса Петрівна — кандидат біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).
 Панченко Любов Михайлівна (1938—2022) — українська художниця, лауреат премії імені Василя Стуса (2001).
 Панченко Людмила Володимирівна — директор департаменту Міністерства молоді та спорту України, відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Панченко Микола Миколайович — суддя Київського апеляційного суду у відставці, заслужений юрист України
 Панченко Михайло Геннадійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Панченко Михайло Юрійович (1888—1938) — український громадський діяч;
 Панченко Михайло Тихонович (1911—1959) — Герой Радянського Союзу;
 Панченко Наталія Миколаївна (*1988) — українська громадська діячка;
 Панченко Олег Анатолійович (* 1962) — доктор медичних наук, професор;
 Панченко Олег Олександрович (*1973) — колишній український футболіст, нападник;
 Панченко Олександр Іванович — український громадський діяч та публіцист;
 Панченко Олександр Іванович — адвокат (Полтавська область), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня
 Панченко Олексій Анатолійович (1974—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панченко Олексій Якович (1907—1943) — Герой Радянського Союзу;
 Пимен Панченко (1917—1995) — білоруський поет;
 Панченко Петро Йосипович (псевдонім — Петро Панч; 1891—1978) — український письменник;
 Панченко Петро Пантелеймонович (1928—2016) — український історик;
 Панченко Платон Миколайович (1856—1911) — український поет;
 Панченко Роман Олександрович (* 1995) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панченко Сергій Валентинович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панченко Сергій Григорович (1928—2011) — український зоолог, орнітолог;
 Панченко Сергій Іванович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панченко Софрон Юхимович (1901–? після 1938) — депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання;
 Панченко Сусанна Миколаївна (1948—2019) — доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Панченко Тамара Федотівна (* 1936) — народний архітектор України.
 Панченко Юхим Миколайович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Панченко Сергій Васильович — український футболіст.

Примітки